Il doppio  del Rai Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Simon Greul e Alessandro Motti hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Daniele Bracciali e Filippo Volandri.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Christopher Kas /  Michael Kohlmann (semifinali)

 James Cerretani /  Marco Crugnola (primo turno) 
 Philipp Marx /  Travis Rettenmaier (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Rai Open 2009